Morocco Tennis Tour 2013 steht für:

 Morocco Tennis Tour Casablanca 2013, Tennisturnier in Casablanca
 Morocco Tennis Tour Kenitra 2013, Tennisturnier in Kenitra
 Morocco Tennis Tour Meknès 2013, Tennisturnier in Meknès
 Morocco Tennis Tour Tanger 2013, Tennisturnier in Tanger